Марко Ковачевић је име и презиме следећих људи:

 Марко Ковачевић (1982), српски песник
 Марко Ковачевић (1985), српски хокејаш
 Марко Ковачевић (1988), црногорски политичар